Euryleon ist:

 ein anderer Name des Ascanius, des Sohnes des Aeneas
 Euryleon (Sparta), ein Begleiter des Dorieus (Sparta), eroberte Herakleia auf Sizilien